Северный (; ранее — Посёлок Шахты № 2-Северная) — посёлок городского типа, относится к Краснодонскому городскому совету Луганской области Украины. Находится под контролем самоправосглашенной Луганской Народной Республики.

Географическое положение 
Соседние населённые пункты: посёлок Северо-Гундоровский, сёла Малый Суходол, Беленькое на западе, Поповка, Подгорное и Большой Суходол на севере.

Общие сведения 
Основан в 1949 году в соответствии с четвёртым пятилетним планом восстановления и развития народного хозяйства СССР, посёлок городского типа с 1954 года.

В 1983 году здесь действовали шахта «Северная», участок шахты «Суходольская», средняя школа, медпункт, три библиотеки и клуб.

В январе 1989 года численность населения составляла .

После провозглашения независимости Украины к востоку и югу от посёлка проходит граница между Украиной и Россией.

В январе 2013 года численность населения составляла 1894 человека.

С весны 2014 года в находится под контролем самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

Транспорт 
Находится в 9 км от ближайшей железнодорожной станции Изварино.

Местный совет 
94425, Луганская обл., Краснодонский городской совет, пгт. Северный, ул. Ленина, 6

Примечания

Ссылки 
 Северный на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Краснодонского городского совета
Посёлки городского типа Луганской области
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании